Milden ist der Name folgender Orte 

 Milden (Angus), Weiler in Schottland
 Milden (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada
 Milden (Suffolk), Dorf in England
 Milden, früherer deutscher Name der Schweizer Gemeinde Moudon

Milden ist der Familienname von

 Friedrich Milden (1801–1873), hohenzollern-hechinger und preußischer Beamter